Струнный квартет № 19 — многозначный термин.

См. также